Леон Степанович Чарухчев (1870—неизвестно) — русский военный деятель, полковник (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
Происходил из мещан Тифлисской губернии. В 1898 году после получения военного образования в Тифлисском пехотном юнкерском училище в 1898 г.был произведён в подпоручики и выпущен в 4-й Западно-Сибирский  линейный батальон. В 1903 году произведён в поручики с назначением помощником старшего адъютанта штаба Семиреченской области. С 1905 года — адъютант штаба Кушкинской крепости и строевой обер-офицер 3-го Закаспийского стрелкового батальона. В 1906 году произведён в штабс-капитаны. С 1909 года строевой обер-офицер 2-го Закаспийского стрелкового батальона, с 1910 года — 17-го Туркестанского стрелкового полка.

В 1914 году произведён в капитаны. С 1914 года участник Первой мировой войны в качестве командира роты в составе 17-го Туркестанского стрелкового полка. В 1915 году произведён в подполковники с назначением командиром батальона того же полка. Высочайшим приказом от 12 июля 1916 года на основании Георгиевского статута был произведён в полковники. В период войны был ранен.

Высочайшим приказом от 26 июня 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 15 октября 1916 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 17.05.1904)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 10.02.1912)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 22.04.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 13.06.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 01.02.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 26.06.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 15.10.1916)

Примечания

Литература 
 
 Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны / Михаил Клепов. - Москва : Минувшее, 2015 г. — 790 с. — ISBN 978-5-905-901-18-8
 3000 армянских офицеров царской России: историко-биографическая книга памяти (1701—1921) / Юрий Асадов. - Москва : Перо, Т.1: Генералы. Адмиралы. Полковники. Подполковники. Майоры. Ротмистры. - 2018 г. — 610 с. — ISBN 978-5-00122-196-8
 1000 офицерских имен в армянской истории: Ист.-биограф. очерки / Юрий Асадов. - Пятигорск : АПАКИДРИФ, 2004 г. — 300 с.
 
РГВИА: Ф.400. Оп.9. Д.34936. Л.13 об. (1914 г.); Ф.409. Оп.1. п/с 261 (1910 г.)

Ссылки 
 
 

Полковники (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)